El nombre José Pacheco puede referirse a:

 José Pacheco Gómez (1947-2022), futbolista español.
 José Pacheco Del Valle (1956-), baloncestista portoriqueño.
 José Pacheco (1942-), ciclista portugués.
 José Pacheco (n/d), futbolista mexicano.
 José Emilio Pacheco (1939–2014), escritor mexicano.
 José Fernando Pacheco (n/d), ornitólogo brasileño.
 José Fernando Pacheco Saéz (1962-), ciclista español.
 José Condungua Pacheco (1958-), ministro de Mozambique.